Frézal peut désigner : 
 Frézal du Gévaudan, évêque du Gévaudan mort assassiné en 828, a donné son nom a plusieurs localités de Lozère ; 
 Jean Frézal, médecin français ;
 le Ruisseau de Frézal.

Homonymie de patronyme